Johan 1. (også John, Johann, Jan, Jean, Juan, Giovanni, João og János) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Johan af England (kaldet Johan uden Land) (1166–1216) – konge af England 1199–1216
 Johan af Brienne (ca. 1170–1237) – konge af Jerusalem 1210–1225
 Johan 1. Sverkersson af Sverige (kaldet Johan Sverkersson) (1201–1222) – konge af Sverige 1216–1222
 Johan 1. af Brandenburg (ca. 1213–1266) – markgreve af Brandenburg 1220–1266
 John Balliol (ca. 1249–1314) – konge af Skotland 1292–1296
 Johan af Bøhmen (kaldet Johan den Blinde) (1296–1346) – konge af Bøhmen 1310–1346
 Johan 1., greve af Nassau-Weilburg (1309–1371) – greve af Nassau-Weilburg 1346–1371
 Johan 1. af Frankrig (kaldet Johan den Posthume) (1316–1316) – konge af Frankrig 15.-20. november 1316
 Johan 1. af Nassau-Dillenburg (ca. 1339–1416) – greve af Nassau-Dillenburg 1350–1416
 Johan 1. af Berry (kaldet Johan den Storslåede) (1340–1416) – hertug af Berry og Auvergne 1360–1416
 Jean 1. af Bourbon-La Marche (1344–1393) – greve af la Marche 1362–1393
 Johan 1. af Aragonien (kaldet Johan Jægeren) (1350–1396) – konge af Aragonien 1387–1396
 Johan 1. af Portugal (kaldet Johan den Gode) (1357–1433) – konge af Portugal 1385–1433
 Johan 1. af Kastilien (1358–1390) – konge af Kastilien 1379–1390
 Hans af Danmark (også kendt under navnene Johan og Johannes) (1455–1513) – konge af Danmark, Norge og Sverige
 Johan 1. Albrekt af Polen (1459–1501) – konge af Polen 1492–1501
 Johan 1. af Sachsen (kaldet Johan den Stædige) (1468–1532) – kurfyrste af Sachsen 1525–1532
 Johan 1. af Ungarn (kaldet Johan Zápolya) (1487–1540) – konge af Ungarn 1526–1540
 Johan 1. Josef af Liechtenstein (1760–1836) – fyrste af Liechtenstein 1805–1806 og 1814–1836
 Johan 1. af Sachsen (1801–1873) – konge af Sachsen 1854–1873
 Jean af Luxembourg (1921–2019) – storhertug af Luxembourg 1964–2000

Se også 
 Johan